Darlington FC (celým názvem: Darlington Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Darlington v nemetropolitním hrabství Durham. Založen byl v roce 1883. Od sezóny 2016/17 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou černá a bílá.

V roce 2012 se klub dostal na pokraj bankrotu, což v konečném důsledku znamenalo ukončení všech dosavadních sportovních činností. Football Association (FA) následně ohlásil vznikl nového klubu, který obdržel název Darlington 1883. V roce 2017 nové sdružení uspělo u FA se změnou jména na původní Darlington FC, čímž klubu připadla historie a úspěchy dřívějšího mužstva.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Blackwell Meadows s kapacitou 3 300 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1883 – Darlington FC (Darlington Football Club)
 2012 – zánik
 2012 – obnovena činnost pod názvem Darlington 1883
 2017 – Darlington FC (Darlington Football Club)

Získané trofeje 

 FA Trophy ( 1× )
 2010/11

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 1957/58
 EFL Cup
 Čtvrtfinále: 1967/68
 FA Amateur Cup
 Semifinále: 1895/96, 1899/00
 FA Trophy
 Vítěz: 2010/11
 EFL Trophy
 Semifinále (Sever): 2006/07, 2008/09

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1889–1897: Northern Football League
 1897–1900: Northern Football League (Division One)
 1900–1908: Northern Football League
 1908–1921: North Eastern League
 1921–1925: Football League Third Division North
 1925–1927: Football League Second Division
 1927–1958: Football League Third Division North
 1958–1985: Football League Fourth Division
 1985–1987: Football League Third Division
 1987–1989: Football League Fourth Division
 1989–1990: Conference National
 1990–1991: Football League Fourth Division
 1991–2004: Football League Third Division
 2004–2010: Football League Two
 2010–2012: Conference Premier
 2012–2013: Northern Football League (Division One)
 2013–2015: Northern Premier League (Division One North)
 2015–2016: Northern Premier League (Premier Division)
 2016– : National League North

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2011/12: Darlington po bankrotu fakticky zanikl, nové sdružení se proto mohlo přihlásit pouze do Northern Football League Division One (9. nejvyšší soutěž).

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1883